Штети (), бывш. Вегштедтль () — город в северо-западной части Чехии, в районе Литомержице Устецкого края.

География 
Расположен примерно в 50 км к северу от Праги и в 16 км от города Мельник, на берегу реки Эльба, на высоте 154 м над уровнем моря. Площадь составляет 53,85 км².

Экономика 
В Штети находится крупнейший в Чехии комплекс целлюлозно-бумажных комбинатов.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Устецкого края
Города на Эльбе